Duncan [dankn] je rodné jméno skotského původu a může také znamenat:

příjmení osob
 Adam Duncan, 1. vikomt z Camperdownu (1731–1804) – britský admirál
 Arne Duncan (* 1964) – americký politik, ministr školství
 David Douglas Duncan (1916–2018) – americký fotograf
 Duncan I. (kolem 1020–1040) – skotský král v letech 1034–1040
 Duncan II. (před rokem 1060–1094) – krátkou dobu král Skotska
 Gary Duncan (1946–2019) – americký hudebník, kytarista
 Isadora Duncanová (Dora Angela Duncan; 1877–1927) – americká umělecká tanečnice
 James Duncan (* 1977) – britský bubeník
 Jon Duncan (* 1975) – britský sportovec, orientační běžec
 Michael Clarke Duncan (1957–2012) – americký herec
 Tim Duncan (* 1976) – americký basketbalista
 Lesley Duncan (1943–2010) – anglická zpěvačka

jiný význam
 Třída Duncan – válečné lodi, dreadnoughty Royal Navy
 Vila Duncan – bývalé reprezentační sídlo, dnes škola v přírodě v Janských Lázních

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Duncan“